Magón ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ricardo Flores Magón (Chiapas), Gemeinde im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Chihuahua), Gemeinde im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko
 Ricardo Flores Magón (Durango), Gemeinde im Bundesstaat Durango, Mexiko
 Ricardo Flores Magón  (U-Bahn-Station), Station der U-Bahn von Mexiko-Stadt
 Teotitlán de Flores Magón, Gemeinde im Bundesstaat Oaxaca in Mexiko

Magón ist der Familienname folgender Personen:
 Charles René Magon de Médine (1763–1805), französischer Admiral
 Enrique Flores Magón (1877–1954), mexikanischer Revolutionär
 Jesús Flores Magón (1871–1930), mexikanischer Politiker und Journalist

Magon ist:

 ein Pseudonym von Manuel González Zeledón (1864–1936), costa-ricanischer Autor 
 der Name von Leopold Magon (1887–1968), deutscher Germanist, Skandinavist und Theaterwissenschaftler
 in der Antike ein Fluss in Indien, heute Mohana (Ganges)
 der griechische Name mehrerer Karthager, siehe Mago